Макгиллис () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Макгиллис, Келли (род. 1957)— американская актриса.
 Макгиллис, Том — президент телекомпании Fresh TV Inc.